

Cinema 
 The Understudy – film del 1912 diretto da Archer MacMackin
 The Understudy – film del 1913 diretto da Lorimer Johnston
 The Understudy – film del 1917 diretto da William Bertram
 The Understudy – film del 1922 diretto da William A. Seiter
 The Understudy – film del 2008 diretto da David Conolly e Hannah Davis

Letteratura 
 Il sostituto (The Understudy) – romanzo di David Nicholls del 2007

Televisione 
 The Understudy – film per la televisione del 1976 diretto da Eric Luithle
 La sostituta (The Understudy) – episodio della sesta stagione di Seinfeld